Línea 46 puede referirse a:
 Línea 46 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 46 de autobuses de Madrid.
 Línea 46 de Movibus en la Región de Murcia, España.